Пара Анна-Лена Грёнефельд / Меганн Шонесси — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Чжэн Цзе / Янь Цзы — не принимали участия в соревнованиях.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)

<ol start="3">
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Medibank International 2007